Anguillara puede referirse a:
 Anguillara Sabazia, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio.
 Anguillara Veneta, comuna italiana de la provincia de Padua, región de Veneto.

 Luigi Anguillara (ca. 1512-1570), botánico italiano.